Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2020 vond plaats van zondag 5 tot en met zaterdag 11 januari 2020 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Aryna Sabalenka was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Zwitserse Belinda Bencic vloog er al in de eerste ronde uit.

Het vijfde reekshoofd, Jekaterina Aleksandrova uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Kazachse Jelena Rybakina in twee sets. Aleksandrova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Shenzhen op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 175.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als derde geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Jelena Rybakina.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Peng Shuai en Yang Zhaoxuan had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Peng speelde samen met Zhang Shuai, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij verloren meteen hun openingspartij.

Het eerste reekshoofd, Elise Mertens en Aryna Sabalenka, bereikte de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Chinese koppel Duan Yingying en Zheng Saisai in de match-tiebreak. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková vier.

Behalve Mertens waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Shenzhen 2020
Shenzhen